Bourgault steht für:

Familienname:
 Jonathan Beaulieu-Bourgault (* 1988), kanadischer Fußballspieler
 Louis-Albert Bourgault-Ducoudray (1840–1910), französischer Komponist
 Thomas Bourgault (* 1979), französischer Snowboarder

Firmenname:
 Bourgault Industries, kanadischer Landmaschinenhersteller